Бышев — название населённых пунктов:

Украина 
 Бышев — село в Галичском районе Ивано-Франковской области.
 Бышев — село в Макаровском районе Киевской области.
 Бышев — село в Радеховском районе Львовской области.